Svetovno prvenstvo v smučarskih poletih je tekmovanje, ki z nekaj izjemami poteka na dve leti. Poteka na največjih smučarskih skakalnicah s K-točko prek 185, oziroma smučarskih letalnicah. Pravila se razlikujejo od pravil tekem svetovnega pokala, saj za naslov svetovnega prvaka v poletih šteje seštevek štirih poletov, na glavno tekmo se kvalificira 40 tekmovalcev, po prvi seriji pa se uvrsti v naslednje tri serije trideset najboljših tekmovalcev. Od leta 2004 poteka poleg posamične tekme tudi ekipna tekma, kjer štejeta dva poleta od vsakega od štirih tekmovalcev, kolikor jih je v posamezni ekipi.

Gostitelji

Dosežki Slovenije

Posamične tekme

Ekipne tekme

Medalje po državah

Glej tudi
 Seznam najdaljših smučarskih skokov

Svetovna prvenstva
Smučarski poleti
Športne prireditve, ustanovljene leta 1972